Кац, Константин:
* Кац, Константин Владимирович (печатался под фамилией Дубровский; 1879—1943) — русский поэт, журналист и краевед.
 Кац, Константин Наумович (более известен под фамилией Воинов; 1918—1995) — советский режиссёр, сценарист, актёр, народный артист РСФСР (1989).